La Escondida podría referirse a:

 La Escondida, localidad de Argentina.
 La Escondida, yacimiento minero en Chile.
 La Escondida, localidad de Estados Unidos.
 Cascada la Escondida, salto de agua de México.
 La escondida, película mexicana.